Die 1. jugoslawische Fußballliga 1951 war die 22. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 4. März 1951 und endete am 4. November 1951.

Seinen ersten Meistertitel bekam der FK Roter Stern Belgrad mit insgesamt 35 Punkten und einem besseren Torquotienten als der Zweitplatzierte und diesjährige Pokalsieger NK Dinamo Zagreb.

Modus 
Nachdem zwei Vereine aus der letzten Saison nicht mehr vertreten waren und vier Teams aufgestiegen waren, spielte die Liga mit 12 Vereinen. Diese spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte 

Die folgende Tabelle und Positionskarte zeigen die Teilnehmer und Spielorte der Saison 1951.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1951